Эрньи́ () — коммуна во Франции, регион О-де-Франс, департамент Нор, округ Валансьен, кантон Марли. Расположена в 15 км к северу от Валансьена и в 2 км от границы с Бельгией, в 12 км от автомагистрали А2, на правом берегу реки Эско (Шельда).

Население (2017) — 4 437 человек.

Экономика 
Структура занятости населения:

 сельское хозяйство — 2,2 %
 промышленность — 3,9 %
 строительство — 8,3 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 31,5 %
 государственные и муниципальные службы — 54,1 %

Уровень безработицы (2017) — 13,7 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Нор — 17,6 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2017) — 20 530 (Франция в целом — 21 110, департамент Нор — 19 490).

Демография

Администрация 
Пост мэра Эрньи с 1989 года занимает член партии Республиканцы Жак Шнедер (Jacques Schneider). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им список «Республиканцев» был единственным.

Знаменитые уроженцы 
 Андре Стиль (1921—2004) — французский писатель, лауреат Сталинской премии второй степени.

См. также 
 Коммуны департамента Нор

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года
 Электронный справочник коммун Франции

Примечания 

Города Нор — Па-де-Кале